In 1959 werd het 54ste Campeonato Carioca gespeeld voor voetbalclubs uit de toen nog Braziliaanse hoofdstad Rio de Janeiro. De competitie werd gespeeld van 12 juli tot 20 december. Fluminense werd kampioen.

Eindstand

Tie-Break tweede plaats

Kampioen

Topschutters

Externe link
 RSSSF

Campeonato Carioca
Cario